Adam Ludvig Lewenhaupt kan syfta på:
Adam Ludwig Lewenhaupt, (1659–1719), greve, riksråd, general
Adam Ludvig Lewenhaupt, (1748-1808), greve, generallöjtnant
Adam Ludvig Carl Lewenhaupt, (1861-1944), greve och riksheraldiker